Список наград американской поп-исполнительницы Уитни Хьюстон () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 1977 году. На январь 2012 года Хьюстон имеет более 400 наград и 500 номинаций.

1985 

Note:
 A^ The Billboard Music Awards, based on Billboard magazine’s year-end charts, was not held before 1990. 'Nominated' means that Houston or the nominated work was ranked in the Top 5, a general number of nominees in a category at the awards, on the year-end charts.

1986

1987 

Note:
 B^ The Music Award for the most creative and enduring contribution by a performer in live appearances or as a recording artist. Houston received the award for her album, Whitney, the first album by a female singer to debut at No. 1 on the popular music charts, featuring the hit single, «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me).»

1988 

Note:
 C^ Houston earned the award for her many humanitarian acts such as a public service announcement, "Say Yes To A Yooungster’s Future, " urging Black and other minority youth to study the sciences and math, and participation on an Arista Records artists album, The Door to Their Dreams/Arista’s 1988 Black Music Month Collection, its proceeds went to the United Negro College Fund to help Black students.
 D^ She received the honorary doctorate degree for her contribution to the arts through music.
 E^ BRAVO is the largest teen magazine within the German-language sphere. Since 1957, the magazine has distributed its «Bravo Otto» awards based on the readers' vote in different categories each year.

1989

1990 

Note:
 F^ Houston was honored for her long-standing dedication to Black higher education.
 G^ It was a role in which she assisted the President (George H. W. Bush) in calling all Americans to become active in community problem-solving, as well as recognized exemplary public service projects and challenged other artists to advance the Points of Light community service movement.
 H^ This award is specifically tailored for artists or «star makers» in the music industry who have been responsible for a substantial number of hit songs for an extended period of time, and who recognize the importance of songs and their writers.

1991 

Note:
 I^ Houston was presented this award for her achievements as an award-winning recording, performing and video artist, for her successful I'm Your Baby Tonight World Tour, for her best-selling video and single of «The Star-Spangled Banner» performed at Super Bowl XXV and for her multi platinum album, I’m Your Baby Tonight.

1992

1993 
 Houston received 14 Billboard wins for the year, at the 4th annual Billboard Music Awards Houston won a record-breaking at the time 11 awards for the night.

Note:
 J^ ★ mark means the awards that Houston was presented on the show, other three awards without ★ mark are her extra #1-ranked-categories on Billboard magazine’s Year-End Charts of 1993.

1994 
 At the 21st American Music Awards, Houston set a record becoming the first female artist with the most wins in one night, with a total of 8 awards. Houston ties Michael Jackson, who won 8 awards in 1984. At the 6th annual World Music Awards, Houston won 6 awards during the ceremony.

Note:
 K^ Houston received the award «in recognition of her outstanding contributions to the musical entertainment of the American public.»
 L^ Special Award — this award is presented by the Recording Industry Association of Japan (RIAJ) to the product which released before that year, sales over one million units or higher than a product get the award on the same category in that year.

1995 

Note:
 M^ Houston earned the award for her charitable works with the Whitney Houston Foundation for Children, Inc.

1996 

Note:
 N^ The award was created to «recognize the significant contribution of African-Americans in the entertainment industry.»

1997 
{|class="wikitable"
! width=25%|Награда или организация
! width=25%|Номинации
! width=45%|Категории
! width=5%|Результат
|-
|The 23rd People’s Choice Awards
|align=center|Whitney Houston (herself)
|Favorite Female Musical Performer
|
|-
|rowspan=2|The 24th American Music Awards
|align=center|Whitney Houston (herself)
|Favorite Adult Contemporary Artist
|
|-
|align=center|Waiting to Exhale Soundtrack
|Favorite Soundtrack Album
|
|-
|rowspan="4"|The 28th NAACP Image Awards
|align="center" rowspan=2|The Preacher's Wife
|Outstanding Motion Picture
|
|-
|Outstanding Lead Actress in a Motion Picture
|
|-
|align="center" rowspan=2|The Preacher’s Wife Soundtrack
|Outstanding Gospel Artist (with Georgia Mass Choir)
|
|-
|Outstanding Album
|
|-
|rowspan="4"|The 39th Grammy Awards|align=center|Waiting to Exhale Soundtrack|Album of the Year
|
|-
|align=center|«Count on Me» (Duet with CeCe Winans)
|Best Pop Collaboration with Vocals
|
|-
|align=center|«Exhale (Shoop Shoop)»
|Best Female R&B Vocal Performance
|
|-
|align=center|«Count on Me»
|Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media (with Babyface and Michael Houston)
|
|-
|The NARM 1996—1997 Best Seller Awards(The National Association of Recording Merchandisers)
|align=center|The Preacher’s Wife Soundtrack|Best-selling Gospel Recording
|
|-
|rowspan=2|The 3rd Blockbuster Entertainment Awards
|align=center|The Preacher’s Wife|Favorite Female, Comedy/Romance
|
|-
|align=center|The Preacher’s Wife Soundtrack|Favorite Female, R&B
|
|-
|The 10th Essence Awards
|align=center|—
|The Triumphant Spirit Award
|
|-
|The 10th Nickelodeon Kids' Choice Awards
|align=center|The Preacher’s Wife|Favorite Movie Actress
|
|-
|The 28th Dove Awards(The Gospel Music Association)
|align=center|—
|Outstanding Mainstream Contribution to Gospel Music
|
|-
|The 12th ASCAP Film & Television Music Awards
|align=center|«Count on Me»
|Most Performed Songs, Motion Pictures (with Michael Houston)
|
|-
|The 14th ASCAP Pop Awards
|align=center|«Count on Me»
|ASCAP Pop Award (with Michael Houston)
|
|-
|The Franklin School in East Orange
|align=center|—
|Houston’s former grammar school was renamed The Whitney E. Houston Academy For Creative And Performing Arts.
|
|-
|The 8th Billboard Music Awards
|align=center|The Preacher’s Wife Soundtrack|Top Gospel Album
|
|-
|}

 1998 

Note:
 O^ Trumpet Awards — the awards are intended to honor blacks who, through consistency and longevity, have inspired others and have achieved success in their chosen professions or careers.

 1999 

 Brazil Dance Music Award
 Best International Female

Note:
 P^ Houston was honored for the support of the Whitney Houston Foundation for Children, which contributed a $40,000 grant for the construction of a medical examination room in the center.
 Q^ Whitney Houston received the award for her 20 years outstanding career as a musical artist.

 2000 

 2001 

 2003 

 2004 

Note:
 R^ The prize was designed «for women whose unique achievements have contributed to a better, more peaceful and humane society.»

 2005 

 2006 

Note:
 S^ The New Jersey Walk of Fame honored the lives and achievements of extraordinary performing artists who are associated with the Garden State and/or its institutions.

 2009 

Note:
 T^ The award was given «in recognition of her worldwide success exemplified by her international record sales, radio airplay in countries all over the world, live performances that span the globe, and popularity that knows no borders or boundaries.»

 2010 

 2012 

 2013 

 2014 

 Billboard Music Awards history 
Whitney Houston won the top R&B Albums, Singles categories, and top R&B Artist of the year at the 2nd annual 1991 ceremony. Houston won 11 awards at the 4th annual 1993 ceremony, winning top Albums, Singles and Soundtrack categories. In March 2012, she set two Billboard records, becoming the first female with three albums to peak within the Top 10 on Billboard 200 and first female with nine albums in the Top 100 on Billboard 200 chart. Houston received the Honoree Billboard Millennium Award at the 2012 Billboard Music Awards ceremony.

Notes
★ mark means the awards that Houston was presented on the show, other four awards without ★ mark are her extra #1-ranked-categories on Billboard magazine’s Year-End Charts of 1993.

 Grammy Awards history 

Whitney Houston received 6 Grammy awards from 26 nominations and a Grammy Hall of Fame Award giving her a total of 7 Grammy Awards. She earned her first Grammy, "Best Pop Vocal Performance, Female, " at its 28th annual ceremony of 1986. In 1994, Houston was honored with «Album of the Year» and "Record of the Year, " for The Bodyguard Original Soundtrack Album'' and "I Will Always Love You, " respectively. At the 39th ceremony, she was nominated for «Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media» for «Count on Me», which was her first and only Grammy nomination as a songwriter as of today. In 2000, Houston became the recipient of «Best Female R&B Vocal Performance» award after being nominated for the category seven times since her debut.

Guinness World Records

American Music Awards history 

During her career, Whitney Houston has been nominated 38 times and won 22 of them including two special awards ― Award of Merit and International Artist Award. Houston holds the record for the most AMA wins by a female artist and the most AMA ever won in a single year with 8 awards. Following is a list of American Music Awards wins and nominations she has achieved since her debut.

Certification awards

Recording Industry Association of America (RIAA), United States

1980s

1990s

2000s

2010s

Music Canada

Recording Industry Association of Japan (RIAJ)

British Phonographic Industry (BPI), United Kingdom

Bundesverband Musikindustrie (BVMI), Germany

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Austria

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Europe

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Finland

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Sweden

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Switzerland

Примечания 

Хьюстон
Уитни Хьюстон